Лхота може бити:

 Лхота (Злин), насељено мјесто у округу Злин, Злински крај, Чешка Република
 Лхота (Кладно), насељено мјесто у округу Кладно, Средњочешки крај, Чешка Република
 Лхота (Праг-исток), насељено мјесто у округу Праг-исток, Средњочешки крај, Чешка Република
 Лхота (Преров), насељено мјесто у округу Преров, Оломоуцки крај, Чешка Република